Чемпионат мира по фигурному катанию 1975 года был проведён Международным союзом конькобежцев 4—8 марта в Колорадо-Спрингс, США. Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. Чемпионами мира стали среди женщин представитель Нидерландов Дианне де Леу, среди мужчин представитель СССР Сергей Волков, среди пар  представители СССР Ирина Роднина и Александр Зайцев, представители СССР Ирина Моисеева и Андрей Миненков в танцах.

Впервые чемпионом мира среди мужчин стал фигурист из СССРСергей Волков. Также впервые на чемпионатах мира фигуристы СССР победили в трёх категориях из четырёх.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Спортивные танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1975
Международные спортивные соревнования в Колорадо-Спрингс
Март 1975 года